Ulica Tiršova u Beogradu, dobila je ime po Čehu Miroslavu Tiršu (), osnivaču Sokolskih društava.

Dugačka je oko 450 m i nalazi se između Pasterove i Birčaninove i paralelna je sa njima. Počinje od Ulice Svetozara Markovića  i završava se na Bulevaru oslobođenja (ranije: Bulevar JNA), gde izbija na Karađorđev park i spomenik voždu Karađorđu.

Ova ulica je poznata po tome što se u njoj, u broju 10, nalazi Univerzitetska dečja klinika. U Tiršovoj ulici (u broju 1) se nalaze i Zavod za informatiku i statistiku i Gradsko javno pravobranilaštvo, a na raskrsnici sa Deligradskom ulicom (u kojoj se i vodi), nalazi se i zgrada "starog difa" - prvobitno upravo zgrada sokolskog društva Matica.

U Zemunu postoji i ulica Miroslava Tirša.

Spoljašnje veze
Sajt gradskog centra za fizičku kulturu, stranica Istorija

Улице на Савском венцу